Ариф Агаджан оглы Салимов  () ― азербайджанский учёный-математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджана, лауреат Государственной премии Турции. Известен своими исследованиями в области дифференциальной геометрии.

Биография 

Родился 7 июня 1956 года в городе Ахсу, Азербайджанская ССР. В 1973 году окончил среднюю школу №1 города Ахсу. В 1978 году окончил механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 1978-1980 годах работал инженером-математиком в Институте Kибернетики АН Азербайджана, в 1980-1983 годах учился в очной аспирантуре Казанского государственного университета по специальности «Геометрия и топология». В январе 1984 года в Казани под руководством знаменитого советского геометра В.В. Вишневского защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1983-1999 годах работал на различных должностях на кафедре геометрии Бакинского государственного университета. В 1998 году защитил докторскую диссертацию по теме «Геометрия и топология» в Казанском государственном университете и является единственным доктором наук в Азербайджане по этой специальности. С 2017 года работает заведующим кафедрой «Алгебра и геометрия» Бакинского государственного университета .

Женат, имеет двоих детей.

Научная деятельность 

Под его руководством 15 аспирантов защитили докторские (PhD) диссертации по математике (геометрии) . Представил доклады на более чем 50 международных конференциях. Имеет более 100 научных работ. Из них 67 (включая 60 с индексом SCI-Exp) на базе Web of Science (Clarivate Analytics) были опубликованы в США, Японии, Южной Кореи, Китае, Индии, Сингапуре, Мексике, России, Великобритании, Германии, Италии, Турции и в других странах. Вышла в свет книга-монография Арифа Салимова «Тензорные операторы и их приложения» в американском научном издании «Nova Science Publishers, Inc., New York» из серии «Mathematics Research Developments»  .

Деятельность в Турции 

С 1995 по 2017 год работал в Университете Ататюрка в Турции (1995-1998 гг. - доцентом, 1998-2017 гг. - профессором). Четыре проекта под его руководством получили гранты Государственного комитета Турции по научно-техническим исследованиям (TUBITAK). Его книга «Тензорные операторы и их приложения» была удостоена награды «Ataturk University Cognitive Encouragement Award» в Турции в 2013 году. В 2015 году Ариф Салимов был удостоен Государственной премии «TUBITAK PPO-Project Performance Award», одной из самых престижных наград в области науки в Турции. В 2016 году Ариф Салимов также получил премию «Sitki Alp Bilimsel Teshvik Award» от Университета Ататюрка.

Награды 

Ариф Салимов вошел в число победителей конкурса 2019 года, посвященного «Дню науки» Бакинского государственного университета. Был удостоен звания «Заслуженный деятель науки» Азербайджана за заслуги перед развитием науки.

Избранные труды 

Салимов А.А. Почти аналитичность римановой метрики и интегрируемоть структуры. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 15 (1983), 72-78 (Russia).
Салимов А.А. Fi-орератор и почти аналитичность. Дифференц. геометрия, Саратовск. Ун.-т, вып. 7 (1983), 73-80 (Russia).
Салимов А.А. Голоморфно-проективные преобразования связности на многообразиях со структурами, определяемыми алгебрами. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 16 (1984), 91-103 (Russia).
Салимов А.А. Замечание о почти интегрируемости структуры. Изв. вузов Матем., 1985, N 12, 70-71. Salimov A.A. A remark on almost-integrability of a structure; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 29 (1985), no. 12, 99-101 (SCI-Exp., Russia, USA).
Салимов А.А. Почти интегрируемости полиаффинорной структуры. Изв. вузов Матем., 1988, N 6, 78-80. Salimov A.A. Almost integrability of a poly-affine structure; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 32 (1988), no. 6, 110-113 (SCI-Exp., Russia, USA).
Салимов А.А. Квазиголоморфное отображение и тензорное расслоение. Изв. вузов Матем., 1989, N 12, 73-76. Salimov A.A. Quasiholomorphic mapping and a tensor bundle; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 33 (1989), no. 12, 89-92 (SCI-Exp., Russia, USA).
Салимов А.А. Квази A-голоморфное сечение гибридного подрасслоения. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 21 (1991), 85-93 (Russia).
Салимов А.А. Почти psi-голоморфные тензоры и их свойства. ДАН России, т.324 (1992), N 3, 533-536. Salimov A.A. Almost psi-holomorphic tensors and their properties; translation in Russian Acad. Sci. Dokl. Math. 45 (1992), no. 3, 602-605 (1993) (SCI-Exp., Russia, USA).

Примечания 

Выпускники Бакинского государственного университета
Преподаватели Бакинского государственного университета
Преподаватели вузов Турции
Математики СССР
Математики Азербайджана